Motiș két romániai falu román neve:
 Martontelke Szeben megyében
 Mutos Szilágy megyében